Га́лицы — посёлок в составе Куприяновского сельского поселения Гороховецкого района Владимирской области России.

География 
Расположен в междуречье рек Клязьмы и Суворощь, в 15 км юго-восток от Гороховца, остановочный пункт Галицкая на линии Владимир — Нижний Новгород.

История 
По переписным книгам 1678 года деревня Галицкая входила в состав Архангельского прихода, в ней было 3 двора. В конце XIX — начале XX века деревня Галицкая входила в состав Красносельской волости Гороховецкого уезда. В 1859 году в деревне числилось 22 дворов. В 1905 году в деревне имелось 45 дворов, 2 лесопильных завода купца Скворцова и Антонова и алебастровый завод братьев Широковых. В 1926 году в деревне было 87 хозяйств, начальная школа.

С 1929 года деревня Галицкая входила в состав Великовского сельсовета Гороховецкого района. С 1966 по 2001 год Галицы относились к категории рабочих посёлков.

Население 
Динамика численности населения посёлка:

Инфраструктура 
В посёлке расположены Галицкая средняя общеобразовательная школа, детский сад № 10, сельский дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт.

Экономика 

 «Гороховецкая мебельная фабрика» (мебель из сосны бытовая, пиломатериалы)
 «Гороховецкая типография»
 «Гипсовый завод»
 «Гороховецкий лесхоз»

Примечания

Ссылки 
 Гороховецкий район в виртуальном справочнике Владимирской области
 мебель из сосны бытовая
 как доехать до Галицы

Населённые пункты Гороховецкого района